Moreirocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Moreirocarcinus ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Moreirocarcinus